A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 200 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban futották. A győztes a holland Dafne Schippers lett.

Előfutamok

Elődöntők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Elődöntők
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság